CAS eller cas henviser til flere artikler:
 Cas (rapper)
 Chemical Abstracts Service
 Computer Algebra System – matematisk software som f.eks. Mathematica, Maple, GeoGebra, Xcas, Yacas der kan foretage beregninger, herunder løse ligninger og differentialligninger.
 Creativity, action, service – et program, der indgår i IB-uddannelsen.
 Sportens Voldgiftsret – ofte omtalt som CAS (forkortelse af rettens engelske navn: Court of Arbitration for Sport).